Smithfield ist der Name mehrerer Orte

In Großbritannien:
 Smithfield (London) – ein Teil der City of London, Standort und Synonym des Smithfield Markets – Fleischmarkt, mittelalterliche Richtstätte der Stadt London
 Smithfield (Birmingham)
 Smithfield (Cumbria)

In Irland:
 Smithfield (Dublin) – ein Stadtteil von Dublin, hier war einst der Obstmarkt

In den Vereinigten Staaten:
 Smithfield (Illinois)
 Smithfield (Indiana)
 Smithfield (Kentucky)
 Smithfield (Maine)
 Smithfield (Nebraska)
 Smithfield (New York)
 Smithfield (North Carolina) und West Smithfield
 Smithfield (Ohio)
 Smithfield (Pennsylvania)
 Smithfield (Rhode Island)
 Smithfield (Texas)
 Smithfield (Utah)
 Smithfield (Virginia)
 Smithfield (West Virginia)

 Smithfield Township

In Australien:
 Smithfield (New South Wales), ein Vorort von Sydney
 Smithfield (South Australia), ein Vorort von Adelaide
 Smithfield (Queensland), Vorort von Cairns

In Südafrika:
 Smithfield (Südafrika)

Sonstiges:
 der weltgrößte Schweinezucht- und Schweinefleischverarbeitungskonzern Smithfield Foods, Inc.
 der Codename des Prozessors Pentium D

Siehe auch:
 Smith Field